Jokilahdensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jokilahdensaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Jokilahdensaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Jokilahdensaari (ö i Lappland), Tunturi-Lappi, 

Robotskapade Finlandförgreningar